Brechenmacher ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Brechenmacher (1896–1944), deutscher Kugelstoßer
 Josef Karlmann Brechenmacher (1877–1960), deutscher Lehrer und Namenforscher
 Thomas Brechenmacher (* 1964), deutscher Historiker und Hochschullehrer